Šanov – comune della Boemia Centrale (distretto di Rakovník)
 Šanov – comune della regione di Zlín (distretto di Zlín)
 Šanov – comune della Moravia Meridionale (distretto di Znojmo)
 Teplice-Šanov, oggi Teplice – città della regione di Ústí nad Labem (distretto di Teplice)